Incești se poate referi la:

 Localități din România
 Incești - localitate din județul Bihor
 Incești (Poșaga) - localitate din județul Alba
 Incești (Avram Iancu) - localitate din județul Alba